Екатери́на Кулико́ва: Куликова, Екатерина Григорьевна (1929 — 2016) — украинская советская деятельница, 1-й секретарь Константиновского райкома КПУ Донецкой области; Герой Социалистического Труда.
 Куликова, Екатерина Юрьевна (род. 1968) — российская легкоатлетка (бег на 400 метров).